То́мас Джо́зеф (Ти-Джей) Тайн (; род. 7 марта 1975, Бостон) — американский киноактер. Наиболее известен ролью Джека Ходжинса в телесериале «Кости».

Биография 
Окончил школу в Риджфилде, штат Коннектикут, затем учился в колледже в Плейно, штат Техас. Изучал актёрское мастерство в Университете Южной Калифорнии.

Один из его братьев — телевизионный продюсер Тон Тайн, другой — юрист Джон Тайн (третий), который был избран в городской совет Санта-Барбары в 2009 году.

Фильмография

Продюсер 2000-е 
 Phone Book, The (2008)
 Подтверждение (2007) Validation

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии